Výraz bílá ruka může mít více významů:

Bílá ruka – politická organizace v Srbsku, viz (Černá ruka)
Saruman – postava z knih J. R. R. Tolkiena